Yulin se puede referir a una de las dos siguientes ciudades chinas:

 Yulin (玉林), provincia de Guangxi; o
 Yulin (榆林), provincia de Shaanxi.